Die 39. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  39. Division (Deutsches Kaiserreich)
  39. Königlich Bayerische Reserve-Division
  39. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  39. Division (Japanisches Kaiserreich)
  39. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  39. Infanterie-Division (Polen)
  39. Schützendivision (Sowjetunion)
  39. motorisierte Gardeschützendivision (Sowjetunion)
  39th Division (Vereinigtes Königreich)
  39th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1941 in Britisch-Indien aufgestellt und 1945 aufgelöst wurde
  39th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  39. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Gepanzerte Verbände 
  39. Panzerdivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  39th Air Division (Vereinigte Staaten)

Sonstige Verbände 
  Division 39, eine geheime nordkoreanische Organisation 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern